Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2022 war ein Snookerturnier, das vom 23. bis zum 27. August 2022 in der Sporthalle der Polytechnischen Universität Bukarest in der rumänischen Hauptstadt Bukarest zur Ermittlung des U21-Amateurweltmeisters dieser Billarddisziplin ausgetragen wurde. Sieger wurde der Waliser Liam Davies, der sich direkt nach dem U16- und dem U18-Titel mit einem 5:1-Sieg über Antoni Kowalski auch den U21-Weltmeistertitel sicherte. Der im Halbfinale ausgeschiedene Titelverteidiger Florian Nüßle spielte das höchste Break des Turniers mit 128 Punkten.

Modus 

Nach der U16-Weltmeisterschaft, der U18-Weltmeisterschaft und der U21-Weltmeisterschaft der Frauen fand  als letztes Turnier der sogenannten World Junior Snooker Championships 2022 die U21-Snookerweltmeisterschaft der Herren statt. Ausgerichtet von der International Billiards & Snooker Federation (IBSF) und dem rumänischen Nationalverband, durfte jeder Mitgliedsverband der IBSF vier Spieler für das U21-Turnier nominieren, als Stichtag für die Altersgrenze wurde der 31. Dezember 2021 gesetzt. Da Nominierungen für die U16- und die U18-Weltmeisterschaft gleichzeitig auch für das U21-Turnier galten, hatten gleich mehrere Verbände am Ende mehr als vier Teilnehmer am Start. Am meisten reizte der indische Nationalverband diese Regelung aus, der für die U16-, die U18- und die U21-Weltmeisterschaft jeweils vier unterschiedliche Spieler nominierte und somit bei der U21-Weltmeisterschaft gleich zwölf Spieler am Start hatte.

Jeder Teilnehmer musste bis zum 15. Juli gemeldet werden und eine Startgebühr von 70 US-Dollar entrichten. Während der Anmeldephase galt ein von der World Confederation of Billiard Sports verhängter Ausschluss russischer und belarussischer Spieler als Sanktion nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, der allerdings genau am 15. Juli aufgehoben wurde. Letztlich standen bei der U21-Weltmeister weder Spieler aus Russland noch aus Belarus im Teilnehmerfeld, lediglich am U21-Turnier der Frauen hatte eine Russin unter neutraler Flagge teilgenommen. Die Ukraine hatte trotz des russischen Überfalls auf ihr Land vier Spieler am Start.

Die IBSF hatte zunächst angekündigt, beim Turnier internationale Schiedsrichter aus jedem Kontinentalverband einzusetzen, am Ende kamen die 16 Schiedsrichter aber ausschließlich aus Europa und Asien. Unter den Unparteiischen war unter anderem der ehemalige thailändische Profispieler Suriya Suwanasingh. Das eigentliche Turnier begann mit einer Gruppenphase, in der es 15 Vierer- und eine Fünfer-Gruppe gab. In jeder Gruppe spielte jeder Spieler einmal gegen jeden seiner Konkurrenten, am Ende qualifizierten sich die beiden besten Spieler jeder Gruppe für die Finalrunde. Für diese wurde eine Setzliste erstellt, die anhand der Framedifferenz pro Spiel aus der Gruppenphase errechnet wurde . Die 32 verbliebenen Spieler spielten in der Finalrunde den U21-Weltmeister 2022 aus.

Finalrunde 

Die Finalrunde fand mit unterschiedlichen Best-of-Modi statt. Ein Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen.

Finale 
Titelverteidiger Florian Nüßle und der ungarische Mit-Favorit  Bulcsú Révész schieden im Halbfinale aus, sodass der Weg frei war für eine Neuauflage des Endspiels der U18-Weltmeisterschaft nur eine Woche vorher. Damals hatte der Waliser Liam Davies Antoni Kowalski besiegt, nachdem Davies auch schon das U16-Turnier gewonnen hatte. Davies konnte nun auch den dritten Titel bei den Junioren-Weltmeisterschaften gewinnen; Antoni Kowalski verlor mit 1:5.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten fünf Spieler je ein Century Break:

Weblinks 
 Hauptseite des Turnieres bei esnooker.pl (englisch)
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)
 Ergebnisse bei Cue Sports India (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Bukarest